Архиепархия Пекина или Пекинский архидиоцез () — митрополия Римско-Католической Церкви с центром в городе Пекин, Китай. Пекинский архидиоцез основан в 1690 году.  В настоящее время в Пекинский архидиоцез входят епархии Аньго, Чжаосяня, Чжэндина, Цзинсяня, Баодина, Синтая, Сяньсяня, Сюаньхуа, Дамина, Тяньцзиня, Вэйсяня, Лулуна. По данным 1949 года митрополия насчитывала 215915 верующих.

История 

10 апреля 1690 года Римский папа Александр VIII издал буллу Romani Pontificis, которой учредил епархию Пекина, выделив её из епархии Макао. В этот же день епархия Пекина вошла в митрополию Гоа.  Однако, границы епархии этой буллой не были определены. 15 октября 1696 года Римский папа Иннокентий XII издал бреве E sublimi sedis, которым определил границы епархии Пекина, включив в неё три провинции. Позднее на территории этих провинций были образованы новые апостольские викариаты Шаньси (сегодня – Архиепархия Тайюаня) и Шэньси (сегодня – Архиепархия Сианя), которые выделились из пекинской епархии.

9 сентября 1831 года, 14 августа 1838 года и 3 сентября 1839 года епархия Пекина передала часть своей территории для возведения новых апостольских викариатов Кореи (сегодня – Архиепархия Сеула),  Леаотона (сегодня – Архиепархия Шэньяна) и Чаньтуна (сегодня – Архиепархия Цзинаня).

30 мая 1856 года Римский папа Пий IX упразднил пекинскую епархию, а её территорию разделил между тремя новыми апостольскими викариатами Северного Чжили, Северо-Восточного Чжили (сегодня – Епархия Сяньсяня) и Юго-Западного Чжили (сегодня – Епархия Чжэндина). Это решение привело к окончанию португальского патроната и замене португальских миссионеров на французских лазаристов.

23 декабря 1899 года, 14 февраля 1910 года и 27 апреля 1912 года апостольский викариат Северного Чжили передал часть своей территории новым апостольским викариатам Восточного Чжили (сегодня – Епархия Лулуна), Центрального Чжили (сегодня – Епархия Баодина) и Морского Чжили (сегодня – Епархия Тяньцзиня).

3 декабря 1924 года апостольский викариат Северного Чжили был переименован в апостольский викариат Пекина.

10 мая 1926 года и 25 мая 1929 года апостольский викариат Пекина передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Сюаньхуафу (сегодня – Епархия Сюаньхуа) и миссии sui iuris Исяня (сегодня – Апостольская префектура Исяня).

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Пекина в архиепархию.

Перечень епископов 

 Бернардин делла Кьеза (Bernardino Della Chiesa O.F.M.)  (1690 — + 20.12.1721); 
 Manuel Jesu-Maria-Josè O.F.M. — епископ Нанкина, апостольский администратор, фактически архидиоцезом управлял Carlo Orazi da Castorano O.F.M. (1721 — 1725);
 Francisco de la Purificacion  (1725 — 1734); 
 Polycarpo de Sousa  (19.12.1740 — 26.05.1757); 
 Joaquim da Souza Saraiva (6.07.1808 — 18.02.1818);
 Joseph-Martial Mouly  (28.04.1846 — 4.12.1868);
 Edmond-François Guierry (4.12.1868 — 21.01.1870);
 Louis-Gabriel Delaplace  (21.01.1870 — 24.05.1884);
 François-Ferdinand Tagliabue (5.08.1884 — 13.03.1890);
 Jean-Baptiste-Hippolyte Sarthou (6.06.1890 — 13.04.1899);
 Pierre-Marie-Alphonse Favier  (13.04.1899 — 4.04.1905);
 Stanislas Jarlin (5.04.1905 — 27.01. 1933);
 Paul Leon Cornelius Montaigne (27.01.1933 — апрель 1946);
 кардинал Фома Тянь Гэнсинь  (11.04.1946 — 24.07.1967); 
 с 24.07.1967 — 21.09.2007 кафедра была вакантна (Sede vacante);
 архиепископ Иосиф Ли Шань (21 сентября 2007 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 159-160; vol. 5, стр. 309; vol. 6, стр. 331-332 
 Булла Romani Pontificis, in Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo II, Romae 1889, стр. 125 
 Бреве E sublimi Sedis, in Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo II, Romae 1889, стр. 158 
 Булла  Quotidie Nos , AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
 Официальный сайт   - 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Китая